Kapa steht für:
 Kapa, hawaiische Bezeichnung von  Tapa-Rindenbaststoff
 Kapa (Markenname), eine Marke der Firma 3A Composites aus Osnabrück
 Isaac Kapa, australischer Beachvolleyballspieler
 Kapa (Vavaʻu), Insel in Tonga
 Originaltitel des Films Wo bleibt der Weihnachtsmann?

KAPA als Abkürzung steht für:
 Flughafen Centennial, ICAO-Code

Abkürzung